skojarzenie w teorii grafów
 skojarzenie znaczeniowe
 skojarzenie wad wrodzonych